

En Bade-Wurtemberg : Kirchdorf an der Iller ;
 En Basse-Saxe : 
Kirchdorf ;
Kirchdorf, quartier de la ville d'Aurich ;
 En Haute-Bavière :
 Kirchdorf ;
 Kirchdorf an der Amper ;
 En Basse-Bavière :
 Kirchdorf ;
 Kirchdorf im Wald ;
 Kirchdorf am Inn.

Kirchdorf am Inn, commune de Haute-Autriche ;
 Kirchdorf an der Krems, ville de Haute-Autriche
 Kirchdorf in Tirol, commune du Tyrol.

Kirchdorf.